Мариньо — испанская () и португальская () фамилия. Известные носители:

 Мариньо, Диего (род. 1990) — испанский футболист, вратарь клуба «Вильярреал».
 Дуке-Мариньо, Мариана (род. 1989) — колумбийская теннисистка.
 Мариньо Шагас (наст. имя Франсиско дас Шагас Мариньо;1952—2014) — бразильский футболист, левый защитник.

 Марио Жозе дос Реис Эмилиано, более известен как Мариньо (1957—2020) — бразильский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Марио Сержио Сантос Коста, более известен как Мариньо (род. 1990) — бразильский футболист, фланговый нападающий.
Другое
  — муниципалитет в Венесуэле.

См. также 
 Перес, Мариньо (наст. имя Марио Перес Улибарри; род. 1947) — бразильский футболист.